Flera personer har burit namnet Ludvig Daae, bland andra:

 Ludvig Daae (1809–77), norsk politiker, historiker och journalist.
 Ludvig Daae (1829–93), norsk jurist och politiker.
 Ludvig Daae (1834–1910), norsk professor i historia.